Влади́мир Козло́в:
 Козлов, Владимир (род. 1959) — советский конькобежец.
 
 Козлов, Владимир Аполлонович (1856—1931) — генерал, командир Лейб-гвардии Финляндского полка.
 
 Козлов, Владимир Викторович (1956—2018) — советский футболист.
 
 Козлов, Владимир Георгиевич (род. 1956) — режиссёр, сценарист и актёр.
 Козлов, Владимир Денисович (род. 1943) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Козлов, Владимир Евгеньевич (род. 1958) — советский бобслеист, олимпийский чемпион.
 
 Козлов, Владимир Кириллович (род. 1939) — советский и российский педиатр, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН.
 Козлов, Владимир Николаевич (1928—2012) — советский эстонский учёный-экономист.
 Козлов, Владимир Николаевич (1921—неизвестно) — советский военный деятель, инженер-полковник, лауреат Сталинской премии.
 Козлов, Владимир Петрович (род. 1949) — советский и российский историк, член-корреспондент РАН.
 Козлов, Владимир Сергеевич (1883—1937) — архиепископ Уфимский Григорий (Козлов). Деятель Русской православной церкви.
 Козлов, Владимир Яковлевич (1914—2007) — российский и советский математик.